In die Gattung G 2 ordneten die Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen verschiedene Lokomotivgattungen ein:

Gattungssystem ab 1906/1912
Elsaß-Lothringische C 4
Elsaß-Lothringische C 5
Elsaß-Lothringische C 6
Elsaß-Lothringische C 7
Elsaß-Lothringische C 8
Elsaß-Lothringische C 9
Elsaß-Lothringische C 10
Elsaß-Lothringische C 11
Elsaß-Lothringische C 12
Elsaß-Lothringische C 13
Elsaß-Lothringische C 17
Elsaß-Lothringische C 18
Elsaß-Lothringische C 19
Elsaß-Lothringische C 20

G 02
Dampflokomotive Achsfolge C